Galatasaray Spor Kulübü – sezione calcistica della polisportiva turca Galatasaray Spor Kulübü
 Galatasaray Spor Kulübü - sezione di pallacanestro maschile della polisportiva turca Galatasaray Spor Kulübü
 Galatasaray Spor Kulübü – sezione di pallanuoto maschile della polisportiva turca Galatasaray Spor Kulübü
 Galatasaray Spor Kulübü – sezione di pallavolo femminile della polisportiva turca Galatasaray Spor Kulübü
 Galatasaray Spor Kulübü – sezione di pallavolo maschile della polisportiva turca Galatasaray Spor Kulübü